USS California ha sido el nombre usado por siete buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor del estado de California.
 fue un balandro a hélice que originalmente fue bautizado con el nombre de Minnetonka.
 fue un crucero de la clase Pennsylvania, que entró en servicio en 1907, fue renombrado San Diego en 1914. Se hundió en 1918.
 fue un yate adquirido por la Armada estadounidense, y reconvertido en patrullero, en servicio desde 1917 a 1919.
 fue una lancha motora, adquirida por la Armada estadounidense y reconvertida en patrullero, en servicio desde 1917 a 1919.
 fue un acorazado de la clase Tennessee, en servicio desde 1921 a 1947.
 fue un crucero de la clase California, en servicio desde 1974 a 1999.
 es un submarino, de la clase Virginia'', en servicio desde 2011

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos